Frauenland steht für
 Frauenland (Würzburg), Stadtteil von Würzburg
 Frauenland (katholische Zeitschrift)